Пороше́нко — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Порошенко, Марина Анатольевна (род. 1962) — Первая леди Украины, супруга Петра Порошенко.
 Порошенко, Пётр Алексеевич (род. 1965) — украинский политик и бизнесмен, 5-й президент Украины (2014—2019).